Heah ist der Familienname folgender Personen:

 Amy Heah (* um 1930), malaysische Badmintonspielerin, siehe Amy Choong
 Carmel Heah (* 1949), malaysische Autorin, auch bekannt als Heah Lee Hsia
 Heah Hock Aun (1932–2014), malaysischer Badmintonspieler, auch bekannt als Johnny Heah
 Heah Hock Heng (* um 1935), malaysischer Badmintonspieler
 Heah Joo Seang (1899–1962), malaysischer Unternehmer, Politiker und Funktionär
 Michael Heah (* 1952), malaysischer Unternehmer